Seewolf steht für:

 Der Seewolf, Roman von Jack London (1904)

Filme:
 Der Seewolf (1941), amerikanischer Film von Michael Curtiz
 Der Seewolf (1958), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Harmon Jones
 Der Seewolf (1971), deutsch-rumänisch-französischer vierteiliger Fernsehfilm von Wolfgang Staudte und Sergiu Nicolaescu
 Der Seewolf (1993), amerikanischer Fernsehfilm von Michael Anderson
 Der Seewolf (2008), deutscher zweiteiliger Fernsehfilm von Christoph Schrewe
 Der Seewolf (2009), deutsch-amerikanischer zweiteiliger Fernsehfilm von Mike Barker

Tiere:
 Seewölfe, Familie von Meeresfischen
 Blauer Seewolf (Anarhichas denticulatus), Art der Seewölfe
 Gestreifter Seewolf (Anarhichas lupus), Art der Seewölfe
 Gefleckter Seewolf (Anarhichas minor), Art der Seewölfe
 Bering-Seewolf (Anarhichas orientalis), Art der Seewölfe
 Europäischer Wolfsbarsch, Barschart

Siehe auch:
 Seewölfe, Korsaren der Weltmeere, Heftroman-Serie
 Sea Wolf
 Seawolves, Sportmannschaften
 Sæwulf
 Loup de mer, französische Bezeichnung (übersetzt Seewolf) für Raubfische auf Speisekarten